Novello peut se référer à :

Patronyme 
 Clara Novello (1818-1908), soprano britannique ;
Don Novello (1943-), acteur américain ;
Ivor Novello (1893-1951), acteur, auteur et compositeur britannique ;
Jay Novello (1904-1982), acteur américain ;
 Marcos Novello (1976-), coureur cycliste brésilien ;
Ugolino Novello (?-1351), condottiere italien ;
Vincent Novello (1781-1861), musicien et éditeur anglais.

Autres 
Novello, commune italienne ;
Novello & Co, maison d'éditions musicales anglaise.

Voir aussi 
.